«José Robles» - conjunto del nombre propio José y el apellido Robles - puede referirse a:

Personajes 
 José Robles López (1964-), ciclista colombiano;
 José Robles Martínez (1843-1911), pintor y acuarelista español;
 José Robles Pazos (1897-1937), traductor y profesor de español;
 José María Robles-Arnao García (1794-1857), religioso peruano;
 José María Robles Fraga (1956-), diplomático y político español;
 José María Robles Hurtado (1888-1927), santo mexicano;
 ...